Termenul „Waldenstein” se poate referi la:

Waldenstein o comună din Niederösterreich, Austria
Castelul Waldenstein din Kärnten, Austria